Открытие — новое достижение, совершаемое в процессе научного познания (см. эпистемология, материализм) природы и общества; установление неизвестных ранее, объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира. Лежит в основе научно-технической революции, придавая принципиально новые направления развитию науки и техники и революционизируя общественное производство. Результат творческой (эвристической) деятельности.

Научные открытия и изобретения ускорили процесс развития науки и техники, дав факты, подтверждающие или опровергающие теории.

В России авторство на научное открытие законом не охраняется (Статья 1259 ГК РФ). Во многих странах осуществлена государственная система выявления, централизованной регистрации научных открытий и закрепления авторского и государственного приоритета. Эта система создаёт благоприятные условия для более широкого использования научного открытия, стимулирует заинтересованность учёных в фундаментальных научных исследованиях, развитии научного творчества. Количество сделанных и эффективно используемых научных открытий и изобретений — один из основных показателей при оценке деятельности научно-исследовательских организаций.

«… если упреждение (востребованности открытия) слишком большое, открытие летит мимо цели.»

См. также 
 Великие географические открытия
 Хронология открытий человечества
 Государственный реестр открытий СССР
 :Категория:Авторы открытий
 Ящик Пандоры

Литература 
 Нечаев, Сергей Юрьевич. Удивительные открытия. — Москва : ЭНАС, 2012. — 206 с. : ил.; 22 см. — (О чём умолчали учебники).; ISBN 978-5-4216-0021-3

Примечания

Ссылки 
 Самые великие открытия и изобретения человечества
 Величайшие открытия человечества
 Лучшие случайные открытия человечества
 Важнейшие открытия в биологии и медицине в XX веке

Научные исследования
Проектирование